Корнелю́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Корнелюк, Александр Олегович (род. 1950) — советский легкоатлет.